Madera eller Madêra kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 Mandera,

Mexiko 

 Madera kommun, Chihuahua, 
 San Pedro Madera, ort, Chihuahua,

USA 

 Madera, Kalifornien, countyhuvudort, Madera County,

Se även
Madera County
Madeira (olika betydelser)

Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar